The Thing (Coś) – tytuł filmu Johna Carpentera z 1982 r.
 The Thing (Coś) – prequel z 2011 r.
 The Thing – gra komputerowa z 2002 r., będąca kontynuacją fabuły filmu

eo:Aĵo
io:Kozo
hu:Dolog